Conidiobolus — рід грибів родини Ancylistaceae. Назва вперше опублікована 1884 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 8.10.2019 налічує 56 видів з роду Conidiobolus:

Примітки

Джерела 
 Brefeld, O. 1881. Botanische Untersuchungen über Hefenpilze: Die Brandpilze I. Untersuchungen aus dem Gesammtgebiete der Mykologie. 4:1-191 — P.35

Роди грибів
Entomophthoromycota